Don't Flirt – film del 1918 prodotto dalla Nestor Film Company
 Don't Flirt – film del 1923 diretto da Len Powers